Il singolare  del Karshi Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Denis Istomin, che ha vinto il titolo nel 2007 e nel 2008, quest'anno non ha partecipato.

Rainer Eitzinger ha battuto in finale 6–3, 1–6, 7–6(3) Ivan Serheev.

Teste di serie

  Michail Elgin (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Kamil Čapkovic (secondo turno)
  Carles Poch-Gradin (semifinali)

 Andis Juška (secondo turno)
 Ivan Serheev (finale)
 Deniss Pavlovs (secondo turno)
 Valery Rudnev (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Karshi Challenger 2009